Samuel Shellabarger ist der Name folgender Personen:

* Samuel Shellabarger (Politiker) (1817–1896), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Shellabarger (Schriftsteller) (1888–1954), US-amerikanischer Schriftsteller